Klosterbräu steht für:

Brauereien:
 eine 1803 privatisierte Klosterbrauerei, siehe Irseer Klosterbräu
 eine 1877 reaktivierte Klosterbrauerei in Alpirsbach, siehe Alpirsbacher Klosterbräu
 eine 1333 gegründete Brauerei in Bamberg, siehe Klosterbräu Bamberg
 eine ehemalige (bis 1980) Brauerei in Metzingen, der Sigel-Klosterbräu
 eine ehemalige Klosterbrauerei in Geisenfeld, der Klosterbräu Geisenfeld
 eine ehemalige (1894–1984) Klosterbrauerei in Neumarkt-Sankt Veit, der Klosterbräu Sankt Veith

Biersorten:
 eine Biersorte der Brauerei Eichhof in Luzern (Schweiz)
 eine Biersorte der Brauerei Falken in Schaffhausen (Schweiz)
 eine Biersorte der Brauerei Schützengarten in St. Gallen (Schweiz)
 eine Biersorte der Klosterbrauerei St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau

Siehe auch:
 Klosterbrauerei